Сірой (Ґіфу)
Сірой (Ґумма)
Сірой (Тіба)